

Astronomia
 Gregory  – cratere lunare
 Gregory  – cratere su Venere
 2527 Gregory – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Gregory  – città della Contea di Gregory, Dakota del Sud
 Gregory  – census-designated place della Contea di Rogers, Oklahoma
 Gregory  – città della Contea di San Patricio, Texas
 Sudafrica
 Gregory  – città della Municipalità locale di Blouberg

Onomastica
 Gregory  – forma inglese del nome proprio di persona italiano Gregorio

Personaggi fittizi
 Gregory  – personaggio del ciclo fantasy La spada della verità

Persone